September — многозначное слово.

 September — латинское название месяца сентябрь.
 September — сценический псевдоним шведской певицы Петры Марклунд.
 September — её одноимённый студийный альбом 2004 года.
 September — песня группы Earth, Wind & Fire